Кирносов — русская фамилия.

 Кирносов, Алексей Алексеевич (1932—1980) — советский писатель.
 Кирносов, Никита Савельевич (1859-?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Саратовской губернии.

См. также 
 Кирносово (Луганская область) — село в Меловском районе Луганской области Украины.